Тепляково — название населённых пунктов в России:

 Тепляково — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Тепляково — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Тепляково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Тепляково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.